Leyenda generalmente se refiere a la narración de hechos naturales, sobrenaturales o mezclados, que se transmite de generación en generación en forma oral o escrita. Asimismo, puede hacer referencia a:
 La leyenda, explicación que se provee sobre los símbolos y colores que se presentan en un mapa.
En cine
 Leyenda , película fantástica de 1985 dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Tom Cruise y Mia Sara. 
En música
 Leyenda, cuarto álbum de estudio de la banda musical chilena Inti-Illimani.
 Leyenda, banda española de música de heavy metal melódico.

Además, puede referirse a:
 La leyenda urbana, tipo de leyenda o tradición popular perteneciente al folclore contemporáneo.